

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Georges Gautschi, (1904-1985), patineur artistique suisse ;
 Marc Gautschi, (1982- ), joueur professionnel suisse ;

Homonymie de patronyme